Louw ist der Familienname folgender Personen:

 André van der Louw (1933–2005), niederländischer Politiker der Partij van de Arbeid (PvdA)
 Bonita Jeanetta Louw (auch Bonita oder Bonita Niessen; * 1977), deutsche Pop- und Soulsängerin
 Boy Louw (1906–1988), südafrikanischer Rugbyspieler und -trainer
 Daniel Louw (* 1944), südafrikanischer evangelischer Theologe, Pastoralpsychologe und Hochschullehrer
 Eric Louw (1890–1968), südafrikanischer Botschafter
 Francois Louw (* 1985), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Kylie Ann Louw (* 1989), südafrikanische Fußballspielerin
 Milnay Louw (* 1988), südafrikanische Squashspielerin
 Nicolaas Petrus van Wyk Louw (1906–1970), südafrikanischer Schriftsteller
 Rob Louw (* 1955), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Stephan Louw (* 1975), namibischer Weitspringer

Siehe auch:

 Low
 Lou